Твид — ткань для костюмов.
 Туид (Твид) — река в Шотландии.
 Твид, Уильям (1823—1878) — американский политик, символ американской коррупции.
 Твид, Шеннон (род. 1957) — канадская киноактриса и модель.
 Твид — московская рок-группа.

См. также 

 Твиди